Medos - syn Egeusza i Medei. Po wygnaniu przez ojca uciekł z matką z Aten na wschód w stronę dzisiejszego Iranu. Tam założyli miasto i dali początek wielkiemu imperium Medów.

Bibliografia 
 Katarzyna Marciniak: ,,Mitologia grecka i rzymska" Wydawnictwo PWN 2010 

Królewicze w mitologii greckiej